Tulare est un toponyme qui peut désigner :
 aux États-Unis
le lac Tulare, en Californie ;
le comté de Tulare, en Californie ;
Tulare, une municipalité de Californie située dans le comté de Tulare ;
 Tulare, une municipalité du Dakota du Sud ;
 en Serbie
Tulare, un village situé dans la municipalité de Medveđa, district de Jablanica ;
Tulare, un village situé dans la municipalité de Prokuplje, district de Toplica.

Homonymie de toponyme
Homonymie de localités